Hellerup Kirke er navnet på to danske kirker:

 Hellerup Kirke (Gentofte Kommune) – en kirke i Gentofte Kommune og i Gentofte Provsti
 Hellerup Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Ringe Kommune) og i Ringe Provsti